Viněta (z francouzského vignette) znamenala původně ornamentální motiv jako hlavičku na začátku tištěných textů. Dnes má v češtině několik významů:

 etiketa – nálepka či štítek s údaji, jež popisují obsah, například štítek na lahvičce s léky
 viněta – dekorační nálepka na láhvích, původně používaná jen u vín
 viněta (ornament) – drobná knižní ornamentální kresba zejména na začátku nebo na konci kapitol původně s náměty vinné révy
 viněta (filatelie) – nálepka v podobě poštovní známky, ale bez výplatní hodnoty
 viněta (fotografie) – maska k zakrytí části negativu při kopírování

Související články
 vinětace

Literatura 
Malá československá encyklopedie. VI. svazek Š – Ž. 1. vyd. Praha: Encyklopedický institut ČSAV 1987. 928 s. bez ISBN

Akademický slovník cizích slov. II. svazek L - Ž. 1. vyd. Praha: Academia 1995. 836 s.

Externí odkazy